Food − album piosenkarki Kelis
 Food, Inc. (pol. Korporacyjna żywność) – amerykański film dokumentalny z 2008 roku

Zobacz też